Alonso Carbonel (1583-1660) – architetto e scultore spagnolo
 Louis Carbonel (1999) – giocatore di rugby a XV francese
 Marcel Carbonel (1910-2003) – artista francese
 Sylvie Carbonel (XX secolo) – pianista francese
 Valentín Marín y Carbonel (XIX secolo–XIX secolo) – poeta e scrittore spagnolo